Loison bezeichnet folgende geographische Objekte in Frankreich:

 Loison (Chiers), Nebenfluss der Chiers
 Loison (Couesnon), Nebenfluss des Couesnon
 Loison (Meuse), Gemeinde im Département Meuse
 Loison-sous-Lens, Gemeinde im Département Pas-de-Calais
 Loison-sur-Créquoise, Gemeinde im Département Pas-de-Calais

Loison ist der Familienname folgender Personen:
 Louis Henri Loison (1771–1816), französischer General 
 Nicolas Loison (* 1981), französischer Fußballspieler